Бычек — топоним и фамилия:

Реки 
Россия
 Бычек (Бычок) — река в Липецкой и Тамбовской областях, приток Матыры.
 Бычек — река в Калужской и Московской областях, приток Рути.

Украина
 Бычек (Клебан-Бык) — река в Донецкой области, левый приток в Кривого Торца

Персоналии 
 Бычек, Владимир Ильич (1952—2015) — советский и российский футболист и тренер, защитник.